Code AITA MSW de l'aéroport de Massawa (Érythrée)
 Effet Mikheïev-Smirnov-Wolfenstein amplifiant l'oscillation des neutrinos dans le Soleil
 Implémentation MSW ouverte du langage informatique logo pour les micromondes (liens externes)
 Mammal Species of the World, un répertoire d'espèces de mammifères publié par les presses de l'Université Johns-Hopkins.

Voir aussi 
 MSWLogo, une variante du langage informatique Logo